Мартья́н — топоним:
 Мартьян — мыс на южном берегу Крыма, на территории которого расположен одноимённый природный заповедник и Никитский ботанический сад.
 Мартьян — река в Свердловской области, правый приток Шайтанки.
 Мыс Мартьян — природный заповедник, расположенный в северной части Ялтинского горсовета Крыма.
 Мартьян, Георгий Маркович (род. 1948) — советский футболист, тренер.